Châtelus (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Allier. 
 Châtelus (Isère) – francuska gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Isère.
 Châtelus (Loara) – francuska gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Loara.
 Châtelus-le-Marcheix – francuska gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse. 
 Châtelus-Malvaleix – francuska gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.